Dorothy Whitson Freed (1919-2000), historienne de la musique et compositrice néo-zélandaise.
 Frank Whitson (1877-1946), acteur américain.
 Peggy Whitson (1960-), chercheuse en biochimie américaine et astronaute de la NASA.

Divers 
 (15057) Whitson est un astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après Peggy Whitson.
Patronyme anglais